

Patronyme 

  ;
 Dwight Stephenson (né en 1957), joueur américain de football américain ;
 Francis Richard Stephenson (né en 1941), astronome britannique ;
  ;
 Gilbert Stephenson (1878-1972), militaire britannique ;
 Henry Frederick Stephenson (1842-1919), amiral de la Royal Navy ;
 John Stephenson (né en 1923), acteur américain ;
 Marjory Stephenson (1885-1948), biochimiste britannique ;
 Michael Stephenson (né en  1980), joueur anglais de rugby ;
 Neal Stephenson (né en 1959), auteur américain de science fiction ;
 Robert Stephenson (1803-1859), ingénieur ferroviaire et fils de George Stephenson ;
 Thomas Alan Stephenson (1898–1961), biologiste marin britannique spécialisé dans les anémones. 
 Thomas Calderwood Stephenson (1876-1948), ornithologue américain.
 William Stephenson (1897-1989), inventeur, homme d'affaires et espion canadien.

Prénom  
 Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of Gilwell (1857-1941), fondateur du scoutisme.

Toponymie 

 Place et 
 Comté de Stephenson Comté de l'Illinois.

Divers 
 Fusée de Stephenson : Locomotive construite en 1829 par George Stephenson ;

Voir aussi 
 

Patronyme anglais